Grotewierum, buurtschap in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
 Greate Wierum, een windmoter in de polder van deze buurtschap